

Сцинава — місто в Любінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Шцинава — гміна в Любінському повіті Нижньосілезького воєводства
 Сцинава — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства